Stille Post steht für:
 Stille Post, Kinderspiel
Filmtitel:
 Stille Post (1977) von Ivan Steiger
 Stille Post (2007) von Oliver Rauch
 Stille Post (2008) von Matthias Tiefenbacher
 Stille Post (2014) von Wilda Wahnwitz
 Stille Post (2021) von Florian Hoffmann